Урожайненский сельский совет (сельсовет) — административно-территориальная единица.

На территории Украины:

 Урожайненский сельский совет Бериславского района, упразднён в 2020 году.

На территории России:

 Урожайненский сельсовет, с 2004 село Урожайное — административно-территориальная единица и муниципальное образование (сельское поселение) Левокумского района, упразднён в 2020.